Парный:

 Имя прилагательное от существительного «Пара»
 Парный род
 Парный танец
 Парный удар

Топоним 
 Парный — хутор в Воронежской области.

См. также 
 Парная
 Парное